Bruno Schulz (1892–1942) – polski prozaik i grafik
 Bruno Schulz (1890–1958) – niemiecki psychiatra
 Bruno Schulz – polski zespół muzyczny